O Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2006 foi a 17ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no final de semana de 27 a 29 de Outubro nos 4.005 km do Circuito de Valencia.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2006
2006
Desporto na Espanha em 2006